Хатті (народ), Хатті, також хатти, протохетти (застаріла назва) — найдавніше населення, яке жило у східній частині Малої Азії до появи індоєвропейців. 
 Хатті або ж Хетське царство — могутня стародавня держава в Малій Азії (бл. 1800-1180 до н. е.), утворена хеттами.

Див. також
Хатти (значення)